

Nom de famille 

 Ami Bost (1790-1874), pasteur ;
 Charles Bost (1871-1943), pasteur et historien du protestantisme ;
 Dee Bost (1989-), joueur américain de basket-ball ;
 Élisabeth Bost (1979-), journaliste et animatrice de télévision française ;
 Hubert Bost (1957-), historien français
 Jacques-Laurent Bost (1916-1990), journaliste et écrivain français ;
 Jean-Benoît Bost (1961-), mathématicien français ;
 John Bost (1817-1881), pasteur et musicien suisse, fils d'Ami Bost ;
 éponyme de la Fondation John Bost (institution sanitaire et médico-sociale française) ;
 Josiane Bost (1956-), championne du monde de cyclisme 1977 ;
 Pierre Bost (1901-1975), scénariste français ;
 Roger-Yves Bost (1965-), cavalier français ;
 Théophile Bost (1828-1910), pasteur suisse, fils d'Ami Bost et frère de John Bost ;
 Vassili Bost (1985-), joueur français de rugby à XV.

Toponyme 

 Bost ou Boost, ancien nom de Lashkar Gah, capitale de la province d'Helmand en Afghanistan ;
 Bost, section de la ville belge de Tirlemont ;
 Bost, commune de l'Allier.